Belgrano Cargas puede hacer referencia a las siguientes empresas ferroviarias argentinas:

 Ferrocarril General Belgrano, uno de los que componen la red ferroviaria argentina, sobre el que se prestan servicios de carga y de pasajeros.
 Belgrano Cargas y Logística, empresa estatal creada en 2013 para la operación de servicios de carga en los ferrocarriles Belgrano, Urquiza, y San Martín y sectores del Sarmiento. Por razones comerciales se la denomina Trenes Argentinos Cargas.
 Belgrano Cargas Sociedad Anónima, anterior concesionaria de los servicios de carga en el Ferrocarril General Belgrano.
 Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima, empresa creada en 1993 como escisión de Ferrocarriles Argentinos en vista a la concesión de los servicios de carga.